Giovanni Castroceli (...-1295) – cardinale italiano
 Nicola Castroceli (...-1303) – vescovo cattolico italiano